

Белагаш — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Белагаш — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Белагаш — село, Жаксинський район, Акмолинська область